IBZ steht als Abkürzung für:

 Flughafen Ibiza (IATA-Code)
 Illustriertes Briefmarken-Journal deutsche philatelistische Zeitschrift (1874–1943)
 Initiative Burschenschaftliche Zukunft, siehe Deutsche Burschenschaft #Initiative Burschenschaftliche Zukunft
 Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur, erscheint im Verlag Walter de Gruyter
 Internationales Begegnungszentrum der Wissenschaft, siehe IBZ Berlin
 Intérieur – Binnenlandse Zaken (belgisches Innenministerium)
 Irgun Brith Zion, zionistische Untergrundbewegung

Abkürzung